Böschen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Böschen (* 1887 in Bremen; † unbekannt), deutscher Gewerkschafter und kommunistischer Politiker
 Sybille Böschen (* 1954), bremische Politikerin (SPD) und Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft

Böschen bezeichnet:
 Carl Böschen Verlag, ehemaliger deutscher Verlag